Niemcy:
 Steina – dzielnica miasta Hartha
 Steina – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Steina – rzeka, dopływ Wutach

Inne:
 (707) Steïna – planetoida